82. breddegrad kan henvise til:

 82. nordlige breddekreds
 82. sydlige breddekreds